Натуральне число 753
 753 рік до нашої ери
 753 рік нашої ери